У́лица Ольми́нского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Ольминского — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Ольминского — улица в Харькове (в 2015 году была переименована в улицу Максимилиановская)

См. также 
 Проезд Ольминского